PDG steht als Abkürzung für:
 Flughafen Minangkabau (Padang) in Indonesien (IATA-Code)
 Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien
 Parti Démocratique Gabonais, eine politische Partei in Gabun
 Parti Démocratique de Guinée, eine politische Partei in Guinea, siehe Demokratische Partei Guineas
 Particle Data Group, eine internationale Kollaboration von Teilchenphysikern
 Partielle Differentialgleichung
 Patrouille des Glaciers, ein Schweizer Ski-Gebirgswettlauf
 Président-directeur général, französischer Titel für einen Firmenchef

Abkürzung